SBX steht für:
 Snowboardcross, einen Wettkampf beim Snowboarden
 Sea-Based X-Band Radar, ein auf schwimmenden Plattformen basierendes Großradar
 Bahnhof Bexbach (DS100-Code)
 Shelby Airport (IATA-Code), Flughafen von Shelby (Montana), Montana

sbx steht für:
 She (Hmong-Mien-Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der She

SBX